Saint-Honoré (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Saint-Honoré (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy